Il singolare del torneo di tennis Miami Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Cliff Drysdale 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (secondo turno)
 Ken Rosewall (campione)
 Tom Okker (primo turno)
 Cliff Drysdale (finale)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Bob Lutz (secondo turno)

 Marty Riessen (secondo turno)
 John Newcombe (secondo turno)
 Roy Emerson (primo turno)
 Charlie Pasarell (semifinali)
 John Alexander (secondo turno)
 eff Borowiak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 1972